Иван Елин:
 Елин, Иван Иванович (1869—1933) — русский и советский инженер-технолог, специалист в области переработки нефти.
 Елин, Иван Павлович (1901—1981) — советский военный деятель, генерал-майор.